vrijheid (bestuur); een plaats met stadsrechten, doch zonder recht om stadswallen met -gracht te bouwen (middeleeuws taalgebruik)
 vrijheid (filosofie); het filosofische begrip vrijheid, vrije wil en dergelijke
 Vrijheid (Hoogstraten); straat in de Belgische stad Hoogstraten
 Vrijheid (politieke partij); Belgische politieke partij
 Vrijheid (schip); linieschip
 vrijheid (sociologie); het algemeen sociaal-politieke begrip vrijheid
 Vrijheid vzw; Belgische actiegroep
 Vrijheidklasse; een soort zeilboot
 Politieke vrijheid; een begrip uit de politieke filosofie
 Vryheid; een plaats in Zuid-Afrika
 windmolen De Vrijheid (Schiedam) in Schiedam
 windmolen De Vrijheid (Beesd) in Beesd
 De Vrijheid (exercitiegenootschap), het voormalige exercitiegenootschap De Vrijheid
 De Vrijheid (strokartonfabriek), voormalige strokartonfabriek  in Veendam